Ethelbaldo es un nombre algosajón que puede referirse a:

 Ethelbaldo de Wessex.
 Ethelbaldo de Mercia.

Nombres masculinos